Ankor peut faire référence à : 
 Anita-Pearl Ankor, peintre et muraliste ghanéenne.
 Ankor, un groupe espagnol de metal alternatif.